Cardeal da Silva kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Cardeal da Silva (ort), Bahia, 
 Cardeal da Silva (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar